El término lirón hace referencia a varios artículos:

Animales 
 Roedores de la familia Gliridae.

Plantas 
 Nombre común de la planta Narcissus pseudonarcissus.
 Nombre común de la planta Celtis australis.

Literatura 
 El Lirón, personaje de Alicia en el país de las maravillas.

Enlaces externos